Nick Weber (Lippstadt, 1995. május 4. –) német labdarúgó, a Borussia Dortmund II csatára.

További információk 

1995-ben született személyek
Élő személyek
Német labdarúgók
A Borussia Dortmund II labdarúgói
Labdarúgócsatárok
Lippstadtiak